Il doppio del torneo di tennis Memorial Argo Manfredini 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Juan Martín Aranguren e Stefano Galvani che hanno battuto in finale Ruben Ramirez-Hidalgo e Jose-Antonio Sanchez-De Luna 5-7, 6-2, [10-8].

Teste di serie 

 Dick Norman /  Lukáš Rosol (primo turno)
 Fabio Colangelo /  Marco Crugnola (semifinali)

 Boris Pašanski /  Marcio Torres (quarti di finale)
 Ruben Ramirez-Hidalgo /  Jose-Antonio Sanchez-De Luna (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Memorial Argo Manfredini 2008